Ali Khamis (atletičar)
Ali Khamis (rukometaš)